Михаил Иванович Ситенко (1885—1940) — советский украинский врач, ортопед-травматолог.

Член-корреспондент АН УССР (1935), заслуженный деятель науки УССР (1936), директор Украинского государственного клинического института ортопедии и травматологии (ныне Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М. И. Ситенко).

Биография 
Родился  года в селе Рябушки Лебединского уезда Харьковской губернии (ныне Лебединский район Сумской области Украины).

По окончании медицинского факультета Харьковского университета работал в Харьковском женском медицинском институте.

В 1914—1918 годах находился на военной службе, участник Первой мировой войны.

С 1921 года — главный врач Харьковского медико-механического института, с 1926 года — директор Харьковского научно-исследовательского института ортопедии и травматологии.

Умер 13 января 1940 года в Харькове.

Заслуги 
Создатель научной школы. Труды по вопросам костной пластики, врождённых деформаций опорно-двигательного аппарата, военно-полевой хирургии, организации ортопедо-травматологической службы.

Предложил около 20 операций при вывихах в суставах, псевдоартрозе.

Основатель и редактор журнала «Ортопедия и травматология» (1927—1941).

Память 
 В 1940 году имя М. И. Ситенко было присвоено Украинскому государственному клиническому институту ортопедии и травматологии.

Примечания

Ссылки 
 Ситенко Михаил Иванович

Родившиеся в Лебединском уезде
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены-корреспонденты Всеукраинской академии наук
Медики СССР
Медики Украины
Редакторы СССР
Ортопеды
Травматологи
Заслуженные деятели науки Украинской ССР
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета